Андрейки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Андрейки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Андрейки — село в Козельщинском районе Полтавской области.